Заря́нки, мали́новки () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Описание 
Взрослая малиновка имеет длину 12,5–14,0 см, весит 16–22 г, а размах крыльев составляет 20–22 см. Самец и самка имеют одинаковое оперение; оранжевая грудь и лицо, окаймлённые голубовато-серыми краями по бокам шеи и груди. Верх буроватого или оливкового цвета, брюшко беловатое, а лапы и ступни коричневые. Клюв и глаза чёрные. Молодые особи имеют пятнистую коричнево-белую окраску с постепенно появляющимися оранжевыми пятнами.

Распространение 
Малиновка встречается в Евразии к западу от Западной Сибири, к югу от Алжира и на атлантических островах до Центральной группы Азорских островов и Мадейры. На юго-востоке до Ирана доходит до Кавказского хребта.

Виды 
 Черногорлая зарянка, рюкюйский соловей (Erithacus komadori) (Temminck, 1835)
 Зарянка (Erithacus rubecula) (Linnaeus, 1758)
 Японская зарянка (Erithacus akahige) (Temminck, 1835)

Примечания 

 

Роды птиц